Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) 2017 кваліфікаційний раунд — відбірний етап, що складається з двох етапів, перший пройшов з 4 жовтня по 16 листопада 2016 року у 13 групах. Другий етап пройшов в 22 - 28 березня 2017, сім переможців груп приєднались до господарів чемпіонату збірної Грузії.

Рейтинг збірних

Перший груповий етап 
На першому етапі 52 збірні було розділено на 13 груп по 4 збірні у кожній. Матчі відбудуться в одне коло на полі одного у часників групи. Збірні які посядуть перше та друге місце у своїх групах кваліфікуються до Другого раунду. Також туди потрапить краща збірна яка посяде 3 місце.

1 група 
Матчі пройшли 6 - 11 жовтня 2016 в Бельгії. 

|valign="top"|

2 група 
Матчі пройшли 6 - 11 жовтня 2016 у Нідерландах. 

|valign="top"|

3 група 
Матчі пройшли 25 - 30 жовтня 2016 в Андоррі. 

|valign="top"|

4 група 
Матчі пройшли 6 - 11 жовтня 2016 в Албанії. 

|valign="top"|

5 група 
Матчі пройшли 4 - 9 жовтня 2016 у Литві. 

|valign="top"|

6 група 
Матчі пройшли 10 - 15 листопада 2016 в Уельсі. 

|valign="top"|

7 група 
Матчі пройшли 10 - 15 листопада 2016 у Вірменії. 

|valign="top"|

8 група 
Матчі пройшли 10 - 15 листопада 2016 у Болгарії. 

|valign="top"|

9 група 
Матчі пройшли 6 - 11 жовтня 2016 у Чехії.

|valign="top"|

10 група 
Матчі пройшли 9 - 14 листопада 2016 у Сербії.

|valign="top"|

11 група 
Матчі пройшли 6 - 11 жовтня 2016 у Польщі.

|valign="top"|

12 група 
Матчі пройшли 9 - 14 листопада 2016 у Чорногорії.

|valign="top"|

13 група 
Матчі пройшли 6 - 11 жовтня 2016 в Україні.

|valign="top"|

Треті місця у групах

Другий груповий етап 

 (х) - збірна лишиться в зазначеному кошику.

1 група 

Матчі пройшли 23 - 28 березня 2017 в Нідерландах.

|valign="top"|

2 група 

Матчі пройшли 23 - 28 березня 2017 в Німеччині.

|valign="top"|

3 група 

Матчі пройшли 22 - 27 березня 2017 в Англії.

|valign="top"|

4 група 

Матчі пройшли 23 - 28 березня 2017 в Португалії.

|valign="top"|

5 група 

Матчі пройшли 22 - 27 березня 2017 у Франції.

|valign="top"|

6 група 

Матчі пройшли 22 - 27 березня 2017 в Чехії.

|valign="top"|

7 група 

Матчі пройшли 23 - 28 березня 2017 в Бельгії.

|valign="top"|

Збірні, що кваліфікувались на чемпіонат Європи 

1 Жирним виділено чемпіонські роки.

Посилання 
 UEFA.com  

Кваліфікації чемпіонату Європи з футболу (U-19)
2016 у футболі
2017 у футболі